Aqualung Live — живий альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 19 вересня 2005 року.

Композиції 
 Aqualung – 7:56
 Cross-Eyed Mary – 4:34
 Cheap Day Return – 1:21
 Mother Goose – 5:39
 Wond'ring Aloud – 2:00
 Up to Me – 3:35
 My God – 8:27
 Hymn 43 – 4:22
 Slipstream – 0:59
 Locomotive Breath – 5:19
 Wind-Up – 6:40
 Riffs – Another Monkey – 1:27
 Recording the Original – 2:05
 Choosing My Words with Care – 1:17
 Hummmmmm 43 – 0:35
 A Different Kettle of Very Different Fish – 1:02
 But is It Any Good? – 1:42

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, вокал
 Джонатан Нойс — бас-гітара
 Доун Перрі — барабани
 Андрій Гіддінгс — клавіші

Джерела 
 Aqualung Live  AllMusic
 Aqualung Live  last.fm

Альбоми Jethro Tull